Cântico da Liberdade (Nederlands: Lied van de Vrijheid) is het volkslied van Kaapverdië. De muziek werd in 1996 gecomponeerd door Adalberto Higino Tavares Silva, de tekst werd geschreven door Amílcar Spencer Lopes.

Tekst

Externe links 
  Cântico da Liberdade, volkslied van Kaapverdiè

Volkslied uit Afrika
Cultuur in Kaapverdië
Kaapverdisch symbool